Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2016 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Angelique Kerber je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

   
  Serena Williams (finale)
  Simona Halep (prvi krog)
  Garbiñe Muguruza (tretji krog)
  Agnieszka Radwańska (polfinale)
  Marija Šarapova (četrtfinale)
  Petra Kvitová (drugi krog) 
  'Angelique Kerber (prvakinja)
  Venus Williams (prvi krog)
  Karolína Plíšková (tretji krog)
  Carla Suárez Navarro (četrtfinale)
  Timea Bacsinszky (drugi krog) 
  Belinda Bencic (četrti krog)
  Roberta Vinci (tretji krog)
  Viktorija Azarenka (četrtfinale)
  Madison Keys (četrti krog)
  Caroline Wozniacki (prvi krog)

  Sara Errani (prvi krog)
  Elina Svitolina (drugi krog)
  Jelena Janković (drugi krog)
  Ana Ivanović (tretji krog)
  Jekaterina Makarova (četrti krog)
  Andrea Petkovic (prvi krog)
  Svetlana Kuznecova (drugi krog)
  Sloane Stephens (prvi krog)
  Samantha Stosur (prvi krog)
  Anastazija Pavljučenkova (prvi krog)
  Anna Karolína Schmiedlová (prvi krog)
  Kristina Mladenovic (tretji krog)
  Irina-Camelia Begu (prvi krog)
  Sabine Lisicki (drugi krog)
  Lesia Tsurenko (prvi krog)
  Caroline Garcia (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2016